Лінда Фрайді (), також Фрайді, справжнє ім'я — Елізен Фавн Гірі, ; ) — порноактриса , лауреатка премій AVN Awards і XRCO Award.

Біографія 
Народилася 14 липня 1971 року в місті Сейлем, штат Орегон. Спочатку працювала танцівницею і майстром манікюру. В порноіндустрії дебютувала 2000 року у віці 29 років.

У січні 2000 року пройшла операцію по збільшенню грудей з розміру 100 (34B) до розміру 120 (38DD).

Має татуювання у вигляді букви «F» на лобку, пірсингу немає. Була заміжня тричі (1990–1995, 1996–1999, 2003–теперішній час).

Пішла з порноіндустрії 2015 року, знялася у 248 епізодах.

Нагороди та номінації 

 2003 AVN Awards: Краща сцена групового сексу (перемога) за The Fashionistas (2002) (разом з Тейлор Сент-Клер, Шерон Уайлд і Роко Сіффреді)
 2003 XRCO Award: Краща сцена групового сексу (перемога) за The Fashionistas (2002) (разом з Тейлор Сент-Клер, Шерон Вайлд і Роко Сіффреді)
 2003 AVN Awards: Краща лесбійська сцена (відео) (номінація) за Still Up in This XXX (разом з Алексіс Аморе)
 2004: AVN Awards: Краща сцена орального сексу (відео) (номінація) за Blow Me Sandwich 3

Вибрана фільмографія 
 2002/03: Ass Worship 3 & 4 — Evil Angel Studio
 2003:  — Evil Angel Studio
 2003: Flesh Hunter 6
 2004: Thank God it's Friday

Примітки

Посилання 
 
 Профіль  на сайті AVN